Bracey – località statunitense in Virginia
Bryan Bracey – ex cestista statunitense naturalizzato irlandese
Chris Bracey – ex cestista statunitense naturalizzato irlandese
Luke Bracey – attore australiano
Steve Bracey – cestista statunitense